Potter (Alfarero en inglés) puede hacer referencia a:

Apellido

Apellido de personas reales 
 Barbara Potter (1961-), tenista estadounidense.
 Beatrix Potter (1866-1943), escritora británica.
 Chris Potter (1960-), actor canadiense.
Kheino Potter (1929-2007), astrónomo ruso.
 Monica Potter (1971-), actriz estadounidense.
 Paulus Potter (1625-1654), pintor neerlandés.
 Jayssa Potter (1993), artista y compositora.

Apellido de personajes ficticios 
 Harry Potter, mago adolescente y protagonista de la serie de novelas del mismo nombre;
 James Potter, dos personajes distintos: uno es el padre y otro el hijo de Harry Potter;
 Albus Potter, hijo mediano de Harry Potter;
 Lily Potter, también dos personajes distintos: una es la madre y otra la hija de Harry Potter;
 Ginny Potter (de soltera Weasley), esposa de Harry Potter;
 Joey Potter, personaje principal de la serie Dawson's Creek .

Estados Unidos 
 Condado de Potter, condado de Estados Unidos de Dakota del Sur.
 Condado de Potter, condado de Estados Unidos de Texas.
 Potter, un área no incorporada del estado de Kansas.

Otros 
 Harry Potter, heptalogía de novelas fantásticas;
 (7320) Potter, un asteroide;
 Miss Potter, película sobre la vida de Beatrix Potter.